Allgood Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Allgood Branch (Holt Lake), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Allgood Branch (Teloga Creek), Fluss im Bundesstaat Georgia